Papež Anastazij je bilo ime več papežev:

 Papež Anastazij I. (399–401)
 Papež Anastazij II. (496–498)
 Papež Anastazij III. (911–913)
 Papež Anastazij IV. (1153–1154)

Protipapež 

 Protipapež Anastazij III. (855)